Esterbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Esterbauer (1672–1728), deutscher Bildhauer
 Hermann Esterbauer (1936–1997), österreichischer Biochemiker
 Reinhold Esterbauer (* 1963), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Philosoph
 René Esterbauer (* 1984), österreichischer Motorradrennfahrer
 Stefan Esterbauer (* 1978), deutsch-österreichischer Bildhauer